Charlesworth ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Charlesworth (* 1945), britischer Evolutionsbiologe
 Clifford E. Charlesworth (1931–1991), NASA-Flugdirektor während der Gemini- und Apollo-Programme
 James H. Charlesworth (* 1940), Professor für Neues Testament in Princeton
 John Kaye Charlesworth (1889–1972), britischer Geologe
 Luke Charlesworth (* 1992), neuseeländischer Badmintonspieler
 Ric Charlesworth (* 1952), australischer Hockeyspieler und -trainer
 Richard Charlesworth (* 1988), britischer Schwimmer
 Sarah Charlesworth († 2013), US-amerikanische Künstlerin und Fotografin

Charlesworth steht für:
 Charlesworth-Kliffs, Felsenkliffs im Coatsland, Antarktika
 Charlesworth Motor Bodies, ein ehemaliger britischer Hersteller von Automobilkarosserien